|}

Lijn M2 is een premetrolijn in Charleroi die grotendeels van metro-infrastructuur en in mindere mate van traminfrastructuur gebruik maakt. De lijn gaat van het dorp Anderlues (ten westen van Charleroi) naar het stadscentrum van Charleroi. Vanaf station Piges gaat de lijn volledig over de centrale ring en gaat vanaf Ouest via de keerlus in Beaux-Arts terug naar Anderlues. Ze bedient de centrale ring met de klok mee. De lijn loopt over de gehele lengte parallel met lijn M1, die de centrale ring echter in tegengestelde richting bedient.

Tramlijn in Wallonië